Клит има више значења:

 Клит (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Клит (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији